Herman Friele kan syfta på flera personer, bland andra:

* Herman Friele (1763–1843), norsk affärsman, grundare av kaffehuset Friele
 Herman Friele (1838–1921), norsk zoolog och affärsman
 Herman Friele (född 1943), norsk politiker och affärsman